Оноре́ Викторе́н Домье́ (; 26 февраля 1808 — 10 февраля 1879) — французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

Биография 
Домье родился в Марселе в 1808 году в семье стекольщика. С детства увлекался рисованием, освоил мастерство литографа. Поначалу зарабатывал на жизнь созданием литографий-иллюстраций для музыкальных и рекламных изданий. В 1832 году за карикатуру на короля («Гаргантюа», 1831) Домье был на полгода заключён в тюрьму. С 1848 по 1871 год создал не менее четырёх тысяч литографий и ещё столько же иллюстраций карандашом.

Составил себе в 1840-х годах громкую известность карикатурами на политические обстоятельства, общественную и частную жизнь выдающихся людей Франции того времени. В эпоху Луи-Филиппа начал работать в сатирическом журнале  Шарля Филипона. Рисунок Домье сух и грубоват; но представляемые им типы и сцены полны жизни, поразительной правды, и, вместе с тем, едкой насмешки. Впоследствии сатирические рисунки Домье начали появляться в журнале «Charivari». Это были сцены из «Похождений Робера Макера» (с подписями Филипона).

За этой серией следовали другие, под заглавиями: «Les Actualites», «Les Divorceuses», «Les Femmes socialistes», «Les Philantropes du jour», «Les Grecs», «Les Gens de justice», «Les Pastorales», «Locataires el proprietaires», «Les beaux jours de la vie» и т. д. Революция 1848 г. доставила содержание двум любопытнейшим его альбомам: «Idylles parlementaires» и «Les Representants representes». В 1871 г. Домье записался в члены Парижской коммуны.

Из живописных произведений Домье известны: «Восстание» (1848), «Мельник, его сын и осел» (1849), «Дон-Кихот, отправляющийся на свадьбу» (1851), «Прачка» (1861), «Шахматисты» (между 1863 и 1867). Он продолжал писать картины до самой смерти, даже когда совсем ослеп. Его гротескные, утрированные, нарочито грубо исполненные образы вызывали восхищение Мане и Дега; существует мнение, что Домье был первым импрессионистом.

Бодлер выделял Домье, которого уже в 1845 году поставил в один ряд с Энгром и Делакруа: «Домье поднялся до больших высот, сделал карикатуру жанром серьёзного искусства, он великий карикатурист. Чтобы должным образом оценить Домье, нужно рассматривать его и с точки зрения мастерства, и с точки зрения содержания. Домье-художника отличает прежде всего уверенность. Его рисунок — это рисунок крупного мастера, он щедр и свободен, это своего рода непрерывная импровизация, но при этом в нём нет ничего от механических навыков художника, успевшего „набить себе руку“».

Был похоронен на кладбище Вальмондуа, позже перезахоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Факты 
 Из-за большого наплыва посетителей Оноре Домье повесил у себя на двери табличку: «Тот, кто приходит ко мне, делает мне большую честь. Тот, кто не приходит, приносит величайшее наслаждение».
 Привратник в мастерской Домье Анатоль уважал Домье и поэтому работал у него бесплатно и пел ему оперные арии.

В массовой культуре 
В 1992 году режиссёр-мультипликатор Джефф Данбар на основе рисунков художника снял короткометражный анимационный фильм «Закон Домье». Идея создания фильма принадлежала другу Данбара, музыканту Полу Маккартни и его жене Линде; Маккартни также написал музыку к фильму. Фильм был удостоен кинопремии BAFTA за лучший анимационный фильм.

Галерея

Примечания

Литература 
 Калитина Н. Н. Домье. М., Искусство, 1955.
 Пассерон Р. Домье: свидетель своей эпохи. М., Изобразительное искусство, 1984.
 Прокопьева С. И. Образ зрителя в театральных сценах Домье // Материалы XI научной конференции в память проф. М. В. Доброклонского. СПб., 1998.
 Рыков А. В. Общество спектакля. «Драма» Оноре Домье // Studia Culturae. 2018. Вып. 4 (38). С. 62-69
 
 Щербакова Н. Оноре Домье: от политической карикатуры к маске // Искусствознание. 2014, № 3-4. С. 184—199.
 Яворская Н. В. Оноре Домье. — Л.: Издательство Ленинградского областного союза советских художников, 1935 (Художественное наследие. Западноевропейское искусство). — 156 с.: 46 ил.
 Harper Paula. Daumier Clowns: Les Saltimbanques et les Parades. New York-London, 1981.
 Childs E. C. Daumier and Exotocism. Satirising the French and the Foreign. New York, Peter Lang Publishing Inc., 2004.

Источники

Ссылки 
 Биография в Британской энциклопедии
 Кантор М. Другой // STORY. — 2014. — № 4.

Художники Франции XIX века
Скульпторы Франции XIX века
Скульпторы XIX века
Графики Франции
Ослепшие художники
Скульпторы по алфавиту
Художники-карикатуристы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Перезахороненные